Ferdinand IV van Castilië (1285-1312)
 Ferdinand IV van het Heilige Roomse Rijk (1633-1654)
 Ferdinand IV van Napels of Ferdinand I der Beide Siciliën
 Ferdinand IV van Toscane (1835-1908)